Claude Meunier peut désigner :
 Claude Meunier (1951-), auteur et humoriste québécois ;
 Claude Meunier, acteur français de La Guerre des boutons de 1962 ;
 Claude Marie Meunier (1770-1846), général de division français.